Stilson ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stilson (Georgia)
 Stilson (Iowa)
 Stilson (Texas)

Stilson bezeichnet:
 Stilson Motor Car Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Stilson 50/60 HP, Personenwagen eines ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers